Västerön kan syfta på följande platser:

Finland 

 Västerön (Brändö, Åland), 
 Västerön (Sottunga, Åland), 
 Västerön (vid Berghamn, Korpo), Åboland, 
 Västerön (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Västerön, Kimitoön, Åboland,

Se även
Västerö
Västerören
Västerörarna

Robotskapade Finlandförgreningar